Чемпионат мира по фигурному катанию 1967 года был проведён Международным союзом конькобежцев 28 февраля —4 марта в Вене, Австрия. Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду. Чемпионами мира остались победители предыдущего чемпионата мира: среди женщин представитель США Пегги Флеминг, среди мужчин представитель Австрии Эммерих Данцер, среди пар  представители СССР Людмила Белоусова и Олег Протопопов, представители Великобритании Диана Таулер и Бернард Форд в танцах.

Чемпионат мира проводился на открытом воздухе.

Результаты

Мужчины

Женщины

* WD = снялась с соревнования

Пары

Танцы

Факты 
 Австрийский город Вена принял мировое первенство в десятый раз.

Ссылки 
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (мужчины)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (женщины)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (пары)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (танцы)

Мир1967
Февраль 1967 года
Март 1967 года
Международные спортивные соревнования в Вене